Jarden bezeichnet:
 Jarden Corporation, US-amerikanischer Konsumgüterhersteller

Jarden ist der Familienname folgender Personen:
 Ron Jarden (1929–1977), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Jardin (Begriffsklärung)